El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 1987 fou la segona edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 6 i 8 de març de 1987 al Hoosier Dome d'Indianapolis (Estats Units).

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Enllaços externs 
  Portal IAAF

Campionats del Món d'atletisme en pista coberta
Competicions esportives del 1987
Competicions esportives als Estats Units
Esport a Indiana